Švihov est un toponyme qui peut désigner :

Švihov, une ville du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Švihov, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie